Ульяна — женское имя. 

В русском языке есть достаточно большое количество имён, имеющих общее происхождение с именем Ульяна. Это имена Юлия, Юлиана и Юлиания. Считается, что все эти имена связаны с именем одного патрицианского рода древнего Рима — c родом Юлиев. Несмотря на общую этимологию, значение у имён различное. Все эти имена произошли от латинского слова Julius, но это не совсем точное определение. Если смотреть более детально, то все эти имена произошли от слов, производных от Julius. К примеру, считается, что имя Ульяна произошло от прилагательного Julianus. Если перевести эти слова, то имя Юлия имеет значение "из рода Юлиев", а Ульяна означает "принадлежащий Юлию"

Известные носительницы 

 Ульяна Баркова (род. 1906) — дважды Герой Социалистического Труда за успехи в развитии животноводства.
 Ульяна Громова (1924—1943) — Герой Советского Союза, член подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия».
 Ульяна Елина (Углава) (род. 1980) — российская певица.
 Ульяна Лопаткина (род. 1973) — русская балерина, артистка Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
 Ульяна Семёнова (род. 1952) — советская баскетболистка, заслуженный мастер спорта СССР.
 Ульяна Урванцева (род. 1971) — российская актриса.
 Ульяна Шилкина (род. 1970) — российский режиссёр и сценарист.